Палестин има више значења:
 Палестин (Тексас)
 Палестин (Арканзас)
 Палестин (Илиноис)
 Палестин (Охајо)

Види још 
 Палестина